Auto's:
 Standard (België), een Belgisch merk
 Standard (Butler), een Amerikaans merk
 Standard (India), een Indisch merk
 Standard (Jersey City), een Amerikaans merk
 Standard (Ludwigsburg), een Duits merk
 Standard (Pittsburgh), een Amerikaans merk
 Standard Motors, een Brits merk

Motorfietsen:
 Standard (Hagen), een Duits merk
 Standard (Ludwigsburg), een Duits/Zwitsers merk, dat ook auto's maakte
 Standard (Zweden), een Zweeds merk

Voetbalclubs:
 Standard AC Paris, een Franse voetbalclub
 Standard Elen, een Belgische voetbalclub uit Elen
 Standard FC Bièvre, een Belgische voetbalclub uit Bièvre
 Standard FK, een Azerbeidzjaanse voetbalclub 
 Standard Luik, een Belgische voetbalclub uit Luik

Geografie:
 Standard (Illinois), dorp in de VS

Overig:
 Jazzstandard, een jazz-song uit het standaard jazzrepertoire
 Standard & Poor's, een Amerikaanse kredietbeoordelaar
 Standard American, een Amerikaans biedsysteem voor de bridgesport
 Standard City, een Amerikaanse plaats in Illinois
 Standard Fruit Company, een bedrijf dat tussen 1964 en 1968 door Castle & Cooke was overgenomen dat vervolgens weer is overgenomen door Dole Food Company

Zie ook 
 Standaard (doorverwijspagina)